Лукс

 Лукс, Валдис (, настоящее имя Волдемарс Лукс (); 21 июня 1905 — 24 июля 1985) — латвийский писатель, журналист и общественный деятель.
 Лукс, Карл Янович (1888—1932) — латвийский революционер, ректор Ленинградского института народов Севера.
 Лукс, Наталья Юрьевна (12.01.1987, Орёл) — российская шашистка, политолог.
 Лукс (Люкс), Фридрих (; 1820—1895) — немецкий органист, композитор и дирижёр.